Sloane se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans Sloane
 Thomas G. Sloane